Бейен () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Бейен, Йохан Виллем (1897—1976) — нидерландский банкир и политик.
 Бейен, Пет (род. 1995) — нидерландский футболист, защитник клуба «Твенте». Ссылки 
 Бёйен